Mayaki ist der Familienname folgender Personen:

 Adamou Mayaki (1919–2003), nigrischer Politiker und Diplomat
 Djibo Mayaki (* 1939), nigrischer Schriftsteller
 Dogo Mayaki (* 1953), niederländisch-nigrischer Schriftsteller
 Ibrahim Hassane Mayaki (* 1951), Premierminister von Niger